Сент-Эле́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ланвалле. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22299.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 320 км к западу от Парижа, в 45 км северо-западнее Ренна, в 60 км к востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 463 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 725 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 545 были экономически активными, 180 — неактивными (показатель активности — 75,2 %, в 1999 году было 71,7 %). Из 545 активных работали 480 человек (268 мужчин и 212 женщин), безработных было 65 (28 мужчин и 37 женщин). Среди 180 неактивных 59 человек были учениками или студентами, 70 — пенсионерами, 51 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины замка Кэткен (XV век). Исторический памятник с 1927 года
 Феодальный мотт

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор